Diverse fonti lo hanno descritto come appartenente all'alt-right, ma Watson non accetta tale etichetta e preferisce identificarsi con la "Nuova Destra" americana. Come scrittore pubblica materiale critico dell'Islam, del femminismo, della cultura pop e del liberalismo progressista.

Watson contribuisce al programma radiofonico The Alex Jones Show, del quale è occasionalmente conduttore o co-conduttore in sostituzione o insieme ad Alex Jones. Dall'ottobre 2002, Watson è editore della rivista online Infowars.com. Nell'agosto 2017, gli iscritti al suo canale YouTube superano il milione.

Posizioni politiche 
Watson, insieme a Jones, inizialmente discuteva di teorie del complotto come il Nuovo ordine mondiale e gli Illuminati, per poi passare successivamente a criticare il femminismo, l'Islam e il liberalismo progressista. In un'intervista, Watson ha affermato "Ho parlato di cose abbastanza strane nella mia giovinezza, in termini di teorie del complotto. Non crediamo più in ciò in cui credevamo 10 anni fa." Watson è stato descritto come un membro della "nuova estrema destra" da The New York Times. 

Precedentemente, Watson descriveva se stesso come libertario e supportò Ron Paul nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2012. In un tweet del 2016, ha detto di non considerarsi più un libertario poiché Gary Johnson "ha reso il termine imbarazzante". Nel novembre 2016, in un post su Facebook, Watson si è descritto come un membro della "New Right", che considera essere distinta dalla alt-right. Watson sostiene che alla alt-right "piace marcire in angoli bui di reddits e ossessionarsi con gli ebrei, le razze superiori e Adolf Hitler".

Watson si è anche descritto come conservatore e ha dichiarato che oggigiorno essere conservatori è una controcultura.

Sebbene abbia sostenuto Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016, il 6 aprile 2017 Watson ha dichiarato in un tweet che è "ufficialmente sceso dal treno di Trump" in seguito alla decisione del presidente di lanciare missili sulla Siria in risposta all'attacco chimico di Khan Shaykhun, credendo che Trump abbia smentito la propria promessa di non intervenire in Siria. Successivamente, Watson ha negato di aver tolto il proprio supporto a Trump, dicendo che "è sceso dal treno di Trump solo riguardo alla Siria". In un altro tweet ha dichiarato che si sarebbe concentrato a sostenere Marine Le Pen del National Front per le elezioni presidenziali francesi del 2017.

Nei media 

Nel 2016, Watson è stato tra i primi a suggerire che Hillary Clinton soffrisse di numerosi e seri problemi di salute. Il ruolo di Watson nella diffusione di tali voci è stato discusso da vari media.
Nel febbraio 2017, Watson ha offerto di pagare qualsiasi giornalista che pensasse che la Svezia fosse un luogo sicuro affinché visitasse i "sobborghi traboccanti di crimini dei migranti" di Malmö. Diversi giornalisti hanno risposto all'offerta e Watson ha scelto il giornalista Newyorkese Tim Pool, provvedendo a pagargli 2.000 dollari per la visita. Successivamente Tim Pool annunciò una raccoltà fondi per altre investigazioni nelle cosiddette "no-go zones" europee.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Antislamisti